

Населені пункти та їхні частини
 Рутково — село в гміні Чарня Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Рутково — село в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рутково — частина села Окронґ у гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рутково — осада в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рутково — осада в гміні Бесекеж Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки